Александър Димитров може да се отнася за:
 Александър Димитров, български политик от БЗНС;
 Александър Димитров (1876 – ?), български военен деец, генерал-майор
 Александър Димитров, български политик комунист;
 Александър Димитров (историк), български историк и политик от АСП;
 Александър Димитров, политик от Република Македония.
 Александър Димитров, български революционер от ВМОРО
 Александър Димитров, български художник;
 Александър Димитров, български футболист;
 Александър Димитров, Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Мтел;